Navratil, Navrátil, w Czechach żeńska forma Navrátilová

 Friedrich Navratil – austro-węgierski as myśliwski z czasów I wojny światowej
 Michel Marcel Navratil – filozof francuski
 Augustín Navrátil
 Martina Navrátilová – tenisistka
 Gabriela Navrátilová – tenisistka

Zobacz też:
 Nawratil